

Aeronautica 
 YAV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Miner's Bay (Columbia Britannica) (Canada)

Informatica 
 Yav – strumento di validazione dei form HTML

Mitologia 
 Yav – il regno terreno in alcune cosmogonie slave

Musica 
 Yav – settimo album del gruppo musicale folk metal russo Arkona

en:Yav